Александр Хейфец:
 Хейфец, Александр Иванович (Шапси Евнович; 1898—1950) — артист оригинального жанра, мнемотехник.
 Хейфец, Александр Львович (род. 1949) — преподаватель кафедры графики ЮУрГУ.